Луппа — различные значения:

 Луппа — наименование реки Лубья в черте Санкт-Петербурга
 Луппа () — деревня в Верхней Лужице, коммуна Радибор, в земле Саксония, Германия

См. также 
 Лупа (значения)